la lingua sarda logudorese o ad una delle sue varianti e dialetti;
 il Giudicato di Torres, detto anche Giudicato del Logudoro;
 la regione del Logudoro, o più vagamente il capo di sopra, ovvero la Sardegna settentrionale.